Wilhelm Hansen kan syfta på:

 Wilhelm Hansen (1862–1929), svensk ingenjör
 Wilhelm Hansen (1868–1936), dansk försäkringsman 
 Vilhelm Hansen, dansk illustratör och författare som tillsammans med Carla Hansen står bakom Rasmus Nalle.